Der Chevrolet Styleline war ein Personenkraftwagen mit Stufenheck oder Kombi. Er wurde gebaut
 1949–1952 als Special und
 1949–1952 als Deluxe.

Styleline